Major Minor Records – etichetta discografica nordirlandese
 Major/Minor – album dei Thrice del 2011